Мастерс 1987 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1987 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 25 января по 1 февраля 1987 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Деннис Тейлор, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 9:8. Тейлор отставал в счёте 5:8, но сумел выиграть четыре фрейма подряд.

Мастерс 1987 стал последним для шестикратного чемпиона мира и победителя турнира 1976 года Рэя Риардона.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 200 000
 Победитель: £ 51 000

Высший брейк 

 136 — Джимми Уайт

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1987 год в снукере